Gattungsbegriff steht für:

 Begriffskategorie in mehreren Gebieten der Philosophie, siehe Begriff (Philosophie) #Gattungsbegriff/Artbegriff
 Gattungsname, eine Unterklasse der Substantive